Udhampur (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Udhampur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Udhampur